Принии () - род небольших птиц из семейства цистиколовые.

Виды 
 Длиннохвостая приния Prinia burnesii Blyth, 1844
 Prinia cinerascens Walden, 1874
 Горная приния Prinia criniger Hodgson, 1836
 Малайская приния Prinia polychroa (Temminck, 1828)
 Черногорлая приния Prinia atrogularis (Moore, 1854)
 Сероголовая приния Prinia cinereocapilla Hodgson, 1854
 Рыжелобая приния Prinia buchanani Blyth, 1844
 Рыжая приния Prinia rufescens Blyth, 1847
 Пепельная приния Prinia hodgsonii Blyth, 1844
 Полосатокрылая приния Prinia familiaris Horsfield, 1821
 Изящная приния Prinia gracilis Lichtenstein, 1823
 Джунглевая приния Prinia sylvatica Jerdon, 1840
 Желтобрюхая приния Prinia flaviventris (Delessert, 1840)
 Рыжебрюхая приния Prinia socialis (Sykes, 1832)
 Коричневобокая приния Prinia subflava (Gmelin, 1789)
 Буроголовая приния Prinia inornata Sykes, 1832
 Сомалийская приния Prinia somalica (Elliot, 1897)
 Prinia fluviatilis Chappuis, 1974
 Черногрудая приния Prinia flavicans (Vieillot, 1820)
 Пятнистая приния Prinia maculosa ( Boddaert, 1783)
 Prinia hypoxantha Sharpe, 1877
 Приния Моллера Prinia molleri Barboza du Bocage, 1887
 Зебровая приния Prinia bairdii (Cassin, 1855)
 Солнечная приния Prinia erythroptera (Jardine, 1849)

Цистиколовые
Роды птиц